Hans Sloane, (1660-1753), een Schots arts, botanicus en verzamelaar
Thomas Gibson Sloane, (1858-1932), een Australisch entomoloog